Ростсельмаш — многозначный термин:

Топоним 
 Ростсельмаш — завод сельскохозяйственного машиностроения в городе Ростове-на-Дону.
 Ростсельмаш — дворец культуры, принадлежащий заводу.
 Ростсельмаш — литературное объединение.
 «Ростсельмаш» — название ростовского стадиона «Олимп-2» до 2002 года.
 «Ростсельмаш» — база отдыха, альпинистский лагерь в Дигории, Северная Осетия.

В спорте 
 «Ростсельмаш» — название, под которым с 1958 по 2003 год выступал футбольный клуб «Ростов».
 «Ростсельмаш» (c 2002 — «Ростов-Дон») — женский гандбольный клуб из Ростова-на-Дону.